Comitatul Jones, Alabama sau Jones County, Alabama (în engleză), se poate referi la următoarele comitate din statul Alabama, Statele Unite ale Americii:

 Covington County, Alabama, redenumit în Jones County pe 6 august 1868; denumirea originală Covington a fost restabilită două luni mai târziu, la 10 octombrie 1868.
 Lamar County, Alabama, înființat ca Jones County pe 4 februarie 1867, re-înființat ca Sanford County pe 8 octombrie 1868, și redenumit în Lamar County pe 8 februarie 1877.